Pfalz kan syfta på:

Pfalz (residens) – benämningen på de kungsgårdar och andra personliga ägor spridda runtom i riket där de frankiska och tyska kungarna alltifrån karolingisk tid brukade uppehålla sig
Pfalzgreve – en hög ämbetsman i de frankiska och tyska kungarnas tjänst
Kurpfalz (Pfalzgrevskapet vid Rhen) – en stat i Tysk-romerska riket som uppstod kring kungapfalzen i Aachen 1356 och delades upp mellan 1356 och 1815
Hertigdömet Pfalz-Zweibrücken – ett hertigdöme i Tysk-romerska riket 1453–1731
Pfalzgreve vid Rhen - monarken för Kurpfalz (Pfalzgrevskapet vid Rhen), var en av de högsta furstarna i det Tysk-romerska riket
Pfalz (region) – tidigare kallad Rhenpfalz, en region i sydvästra Tyskland i förbundslandet Rheinland-Pfalz efter 1945 men tillhörde Bayern 1815–1945  
Oberpfalz – ett av det tyska förbundslandet Bayerns sju regeringsområden sedan 1648 innan till och från Kurpfalz
Pfalz (vinregion) – en kvalitetsregion (Anbaugebiet) för vin i regionen Pfalz
Pfalziska ätten – regerande dynasti i Sverige 1654–1720
Rheinland-Pfalz –  ett förbundsland i västra Tyskland 1946–